Чемпіонат Албанії 1932 — 3-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль стала «Тирана».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1932
Албанія